

Aziende
D'Addario – casa produttrice di corde per strumenti musicali

Persone
Alessandro D'Addario – calciatore sammarinese
Amedeo D'Addario – politico italiano
Arnaldo D'Addario – archivista e storico italiano
Lorenzo D'Addario – generale italiano
Michael Hall D'Addario – attore statunitense
Patrizia D'Addario – scrittrice italiana
Vincenzo D'Addario – arcivescovo cattolico italiano

Pagine correlate
Addario
Daddario